Эли́ф Кизы́лькая́ (; ) — турецкая кёрлингистка.

В составе женской сборной Турции участник четырёх  (лучший результат — пятнадцатое место в  и ), а также  (заняли десятое место). В составе смешанной сборной Турции участник двух  (лучший результат — двадцатое место в ). В составе смешанной парной сборной Турции участник  (заняли двадцать первое место).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Турции